Cette page contient les pages d'homonymie de Caméléon, Cameleon, Chameleon, Le Caméléon et Les Caméléons.

Sciences 
 Caméléon, reptile capable de changer de couleur
 Caméléon, constellation de l'hémisphère sud

Informatique 
 Caméléon, langage graphique de programmation fonctionnelle
 Chameleon, jeu vidéo sorti en 1983

Musique 
 Les Caméléons, groupe de musique français
 Cameleon, groupe de musique algérien
 Caméléon, caméléon (1971), chanson de France Gall
 Caméléon (2012), album studio de la chanteuse Shy'm
 Caméléon (2017), chanson de Maître Gims, 2017
 Le Caméléon, club de jazz parisien où de nombreux artistes américains ont joué.

Cinéma et télévision 
 Le Caméléon (2010), film de Jean-Paul Salomé, inspiré de la biographie de Frédéric Bourdin
  Le Caméléon, série télévisée américaine créée en 1996

Littérature 
 Caméléon (1884), nouvelle d'Anton Tchekhov
 Le Caméléon (alias Dimitri Smerdiakov), personnage du comics Spider-Man
 Le Caméléon (2001), roman d'Andreï Kourkov
 Le Caméléon (2007), roman de Christophe d’Antonio, qui a inspiré le film éponyme réalisé par Jean-Paul Salomé

Autres 
 Le Caméléon (), navire de la Marine royale.
 Le Caméléon, surnom de Frédéric Bourdin (né en 1974), imposteur français
 Caméléon (Chameleon en anglais), récompense du

Voir aussi 
 Coup du caméléon, combinaison du jeu de dames